«Ужасные приключения Билли и Мэнди» () — рисованный мультсериал, выпускаемый телеканалом Cartoon Network. Первые 20 эпизодов были выпущены в 1999 году, но транслировали сериал лишь в 2001 году.

Героями мультсериала являются циничная девочка Мэнди, жизнерадостный дурачок Билли, и Смерть (Грим).

С 2001 по 2008 год было выпущено 6 сезонов мультсериала (всего — 86 эпизодов, включая 4 специальных эпизода).

Мультсериал получил целый ряд наград и номинаций на премии Golden Reel Awards, Энни и Эмми

Обзор сезонов

Эпизоды

1 сезон (2001–2003) 
Примечание: первоначально мультсериал назывался «Grim & Evil», и на его 22 минуты обычно приходилось по 2 сегмента «Билли и Мэнди» и 1 сегмент «Мозги под шубой». В 2003 году эти два сериала раскололи, и они оба стали существовать отдельно друг от друга. Поэтому это единственный сезон, в котором преобладают сегменты длиной по 7 минут, рассчитанные на комбинацию с сегментами «Мозгов».

2 сезон (2004) 
Это первый сезон, сделанный после отделения от «Мозгов под шубой». Начиная с этого сезона, сегменты длятся в среднем по 11 минут.

3 сезон (2004–2005)

4 сезон (2005)

5 сезон (2006)

6 сезон (2006–2007)

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт

Мультсериалы канала Cartoon Network
Мультсериалы США
Мультсериалы 2001 года
Мультсериалы в жанре чёрной комедии
Телесериалы США, запущенные в 2003 году
Телесериалы США, завершённые в 2008 году